Franc Žibert je osebno ime več znanih Slovencev:

 Franc Žibert, leksikograf
 Franc Žibert (1949 - ), pravnik